Вы́держка:
 Выдержка (фото) — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции
 Выдержка (виноделие) — время конечной стадии приготовления вина (а также ряда некоторых других алкогольных напитков)
 Выдержка говядины — процесс подготовки мяса для приготовления в пищу, направленный в первую очередь на разрушение соединительной ткани в мясе.
 Выдержка (литература) — отрывок из литературного произведения
 Выдержка (фонетика) — основной этап артикуляции
 Выдержка (психология) — в психологии способность индивида не спешить с реакцией. Проявление силы воли.